Imamura kan som auktorsförkortning betyda:

 Taiji Imamura
 Saun-ichirô Shun-ichirô Imamura

Robotskapade auktorsförkortningar